Plusieurs régiments français ont reçu la dénomination « régiment de Perche » :
 Le régiment de Perche (1635-1639)
 Le régiment de Perche (1690-1744) 
 Le régiment de Perche, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

Bibliographie 
 R. Gobillot, « Le régiment du Perche », Cahiers Percherons n° 21.

Homonymie d'unités militaires